Attentat kan syfta på:

Attentat – ett planerat eller genomfört våldsbrott, ofta med politiskt motiv
Attentat (roman) – en bok av Ian Fleming
Attentat (musikgrupp) – ett punkband från Göteborg, som bildades 1978